Василий Раков:
 Раков, Василий Иванович (1909—1996) — лётчик, дважды Герой Советского Союза.
 Раков, Василий Сергеевич (1914—2001) — советский военнослужащий, майор РККА, участник вооружённого конфликта у озера Хасан и Советско-японской войны, Герой Советского Союза.